Slovenské příjmení Greguš má více nositelů:

 Ctibor Greguš (1923–2015), inženýr a spisovatel
 Ján Greguš, více nositelů téhož jména a příjmení
 Michal Greguš (1926–2002), slovenský matematik 

Slovenská příjmení